Рябикин — фамилия:

 Рябикин, Вадим Иванович (род. 1935) — советский и российский учёный.
 Рябикин, Иван Васильевич (1845—1942) — русский и советский архитектор.
 Рябикин, Павел Борисович (род. 1965) — украинский политик, юрист и дипломат.

См. также 
 Рябинин